Il doppio del torneo di tennis Challeger Casablanca San Ángel 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lukáš Dlouhý e Pavel Šnobel che hanno battuto in finale Marcos Daniel e Flávio Saretta 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Graydon Oliver (semifinali)
 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (primo turno)

 Santiago González /  Alejandro Hernández (primo turno)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challeger Casablanca San Ángel 2005